Anodontosaurus est un genre éteint de dinosaures ornithischiens herbivores, de l'infra-ordre des ankylosauriens et de la famille des Ankylosauridae. Il a été découvert au Canada, en Alberta dans la formation de Horseshoe Canyon. Cette formation est datée du Crétacé supérieur, de la fin du Campanien au début du Maastrichtien, il y a environ entre  (millions d'années).

Une seule espèce est rattachée au genre : Anodontosaurus lambei, décrit en 1929 par Sternberg en 1929.

Étymologie 
  
Le nom de genre Anodontosaurus est composé des mots de grec ancien « Odoús », « dent », et « σαῦρος / saûros », « lézard », précédés du préfixe « a- » privatif, pour donner littéralement « lézard sans dents ». En effet, le crâne de l'animal est très écrasé, les dents ont disparu, des os plats du sommet du crâne se sont retrouvés au niveau de la mâchoire inférieure, trompant Sternberg qui a supposé qu'il s'agissait de « plaques de trituration » qui remplaçaient la dentition normale. Le nom d'espèce lambei honore le paléontologue canadien Lawrence Morris Lambe.

Description 

La taille dAnodontosaurus est difficile à évaluer car ses restes fossiles sont partiels et très écrasés. C'était un ankylosauridé de taille moyenne quadrupède et herbivore. Comme d'autres ankylosauriens, Anodontosaurus possède une armure de plaques osseuses dermiques sur la plus grande partie de son dos. Anodontosaurus est célèbre pour sa queue-massue de grande taille, très élargie (environ ), située au bout de sa queue blindée.

Le crâne port des « caputegulae » postoculaires, qui sont de petites plaques d'os, polygonales, situées immédiatement en arrière des yeux.

Classification 
Anodontosaurus est classé parmi les Ankylosauridae, dans la sous-famille des Ankylosaurinae et même dans la tribu des Ankylosaurini où il est placé juste à côté du genre Ankylosaurus, voire en groupe frère avec lui.

Le cladogramme suivant, établi par Victoria M. Arbour et P. J. Curie en 2016, montre la position dAnodontosaurus parmi les Ankylosaurini et les Ankylosaurinae :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des dinosaures
 Ankylosauria
 Ankylosauridae

Notes et références

Références 

Ankylosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Paléontologie au Canada
Taxon fossile décrit en 1929